Хукилита има више значења:

 Хукилита, Ла Ерадура (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хукилита (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хукилита (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хукилита (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хукилита (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хукилита (Сан Педро Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хукилита (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хукилита (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику